Francis est un prénom masculin issu du latin médiéval Francisque. Le prénom Francis est l'équivalent anglais de François, bien établi aujourd'hui parmi les prénoms catégoriquement français.

Variantes

Prénom

Patronyme 

  ;
 André Francis (1925-2019), animateur de radio et de télévision, chroniqueur de jazz, producteur et organisateur de festivals français ;
 Anne Francis (1930-2011), actrice américaine ;
 Arlene Francis (1907-2001), actrice américaine ;
 Bolla Francis (1882-1957), joueur néo-zélandais de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 Burton Francis (1986-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Connie Francis (1938-), chanteuse italo-américaine ;
 David Francis (1942-), acteur québécois ;
 David J. Francis (19?-), homme politique République de Sierra Leone ;
 David R. Francis (1850-1927), homme politique américain ;
 Diane Francis (1946-), journaliste, animatrice de télévision et écrivain canadienne ;
  ;
 Emile Francis (1926-2022), ancien joueur de hockey sur glace et entraîneur ;
 Ève Francis (1886-1980), de son vrai nom Eva Louise François, actrice ;
 Freddie Francis (1917-2007), réalisateur et scénariste britannique ;
 Gerry Francis (1957-), ancien footballeur britannique ;
 Greg Francis (1974-), joueur et entraîneur de basket-ball canadien ;
 Hywel Francis (1946-2021), historien gallois et homme politique britannique ;
 James Bichens Francis (1815-1892), ancien ingénieur hydraulicien américo-britannique ;
 Jan Francis (1947-), actrice anglaise ;
 Janice Francis, karatéka britannique ;
 Jacques Francis, () plongeur d'épaves ;
 Jeff Francis (1981-), lanceur au baseball ;
  ;
 John Francis (1924-2012), professeur écossais, auteur en espéranto ;
 John G. F. Francis (1934-), mathématicien et ingénieur anglais ;
 Jordan Francis (1992-), acteur, danseur et acteur américain ;
 Kay Francis (1905-1968), actrice américaine ;
 Ken Francis, homme politique provincial canadien ;
 Kirk Francis (1947-), chef opérateur du son américain ;
 Mark Lewis-Francis (1982-), athlète britannique ;
 Mario Francis (1967-,), écrivain québécois ;
 Melissa Francis (1972-), actrice et journaliste américaine ;
 Melody Francis (1988-), joueuse de squash australienne ;
 Neil Francis (1964-), ancien joueur de rugby irlandais ;
 Noel Francis (1906-1959), actrice américaine ;
 Peter Williams Francis (1944-1999), volcanologue anglais ;
 Philip Francis (1708–1773), écrivain irlandais ;
 Piers Francis (1990-), joueur anglais de rugby à XV ;
  ;
 Robyn Francis (1951-), pionnière australienne de la permaculture ;
 Ron Francis (1963-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sage Francis (1976-), musicien de hip-hop américain ;
 Sam Francis (1923-1994), artiste d’origine américaine ;
 Samuel Francis (1987-), athlète nigérian ;
 Samuel Francis Du Pont (1803-1865), ancien contre-amiral américain ayant pris part à la guerre américano-mexicaine et à la guerre de Sécession ;
  (1947-2005), éditorialiste américain paléoconservateur ;
 Sarah Francis (1938-), une hautboïste anglaise ;
 Steve Francis (1977-), basketteur professionnel en NBA ;
 Tomas Francis (1992), joueur gallois de rugby à XV ;
 Trevor Francis (1954-), ancien footballeur et entraîneur de football anglais ;
 William Francis (1913-1979), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 William Douglas Francis (1889-1959), ancien botaniste australien.

Pseudonyme 

 Francis (1937-1994), de son vrai nom Francis Riqueur, animateur de coco-melon (série télévisée pour enfants) ;
 Francis (1981-), footballeur espagnol.

Toponyme

, ville de la Saskatchewan ;
 Francis, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan ;

Francis, village de l’Utah ;
 Francis, ville située en Oklahoma ;
  ;
 .

Noms d'entreprise 
 Lea Francis, ancienne manufacture anglaise de moteurs destinés à la compétition automobile 
 Taylor and Francis, éditeur britannique

Titres 

 Les Francis, film de Fabrice Begotti (2014) ;
 Francis, chanson québécoise de Cœur de pirate ;
 Francis, film américain réalisé par Arthur Lubin en 1950 ;
 Francis, téléfilm allemand réalisé par Angelika Mönning en 1998 ;
 Francis, série de bande dessinée humoristique de Claire et Jake.

Autres 
 Turbine Francis, une turbine hydraulique
 Francis, base de données bibliographiques alimentée par l'Institut de l'information scientifique et technique (INIST)
 (2050) Francis, un astéroïde

Patronyme anglais
Patronyme français
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom anglais
Prénom français
